Patriziat steht für:
 Patriziat (Römisches Reich)
 Patriziat (Alte Eidgenossenschaft)
 Patriziat von Amsterdam, siehe Regent von Amsterdam
 Patriziat von Augsburg, siehe Augsburger Patriziergeschlechter
 Patriziat von Basel, siehe Daig 
 Patriziat (Bern)
 Patriziat (Frankfurt am Main)
 Patriziat (Kempten)
 Kölner Patriziat
 Patriziat (Luzern)
 Patriziat von München, siehe Münchner Patriziergeschlechter
 Patriziat von Münster, siehe Erbmänner 
 Patriziat (Nürnberg)
 Patriziat (Regensburg), enthält Regensburger Patriziergeschlechter
 Patriziat von Ulm, siehe Ulmer Patriziergeschlechter
 Patriziat von Venedig, siehe Italienischer Adel #Patriziat und Nobilhòmini in Venedig

Siehe auch:
 Patrizier
 Patriziergesellschaft
 Patrizierkrone
 Patricius